Der Cup des Österreichischen Fußball-Bundes wurde in der Saison 2001/02 zum 68. Mal ausgespielt.

Pokalsieger wurde vor 15.400 Zuschauern im Grazer Arnold-Schwarzenegger-Stadion zum dritten Mal der Grazer AK durch einen 3:2-Sieg über den Lokalrivalen SK Sturm Graz. Torschützenkönig wurde Christian Stumpf (LASK Linz) mit fünf Treffern.

1. Runde 

Die Europacupstarter FC Tirol Innsbruck, SK Rapid Wien, Grazer AK und FC Kärnten hatten in der ersten Runde ein Freilos.

|}

2. Runde 

Die Europacupstarter FC Tirol Innsbruck, SK Rapid Wien, Grazer AK und FC Kärnten hatten in der zweiten Runde ein Freilos.

|}

Achtelfinale  

|}

Viertelfinale  

|}

Halbfinale  

|}

Finale  
		-

Grafische Übersicht ab dem Achtelfinale

Torschützentabelle

Weblinks 
 Austria soccer.at: Cup 2001/02 (abgerufen am 28. September 2016)
 Weltfussball.at: ÖFB-Cup 2001/02 (abgerufen am 28. September 2016)
 Transfermarkt.at: um Ko-Runde ÖFB-Cup 2001/02 (abgerufen am 28. September 2016)

Einzelnachweise 

2001
Fußballsaison 2001/02